Payot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Payot (1868–1931), französischer General
 Charles Payot (Eishockeyspieler) (* 1901), französischer Eishockeyspieler
 Denis Payot (1942–1990), Schweizer Rechtsanwalt
 Martial Payot (1900–1949), französischer nordischer Skisportler
 Philippe Payot (1893–1958), französischer Eishockeyspieler

Payot bezeichnet:

 Payot & Rivages, französischer Verlag